Велон — многозначный термин. Может означать:

 Велон — торговое название моноволокна из сополимера винилиденхлорида с винилхлоридом типа , выпускавшегося фирмой Firestone.
  — город в Греции.
Велон — головной убор католических монахинь.